Иван Петрович Семёнов (, пос. Верхний Уфалей, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния — 11 марта 1988, Свердловск) — советский оперный и камерный певец (драматический баритон), педагог, народный артист РСФСР.

Биография 
Родился а в посёлке Верхний Уфалей Екатеринбургского уезда Пермской губернии (ныне — Челябинская область).

В 1948 году закончил Уральскую государственную консерваторию (класс В. Г. Ухова).

В 1939—1945 годах был солистом Ансамбля Уральского военного округа. В 1947—1948 годах служил в Свердловском театре музыкальной комедии. В 1948—1950 годах выступал в Ансамбле Министерства внутренних дел. Затем был солистом Удмуртской (1950—1952 годы) и Томской (1952—1954) филармоний.

С 1954 по 1974 года выступал в Свердловском театре оперы и балета. Одновременно в 1957—1986 годах преподавал в Уральской консерватории. В 1967 году исполнил партию Бориса Годунова в Пльзеньском оперном театре (Чехословакия).

Стал первым исполнителем многих произведений уральских композиторов Клары Кацман, Григория Белоглазова, Виктора Трамбицкого, Бориса Гибалина.

Умер 11 марта 1988 года в Свердловске. Похоронен на Восточном кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (6.11.1958).
 Народный артист РСФСР (30.11.1962).

Оперные партии 
 «Князь Игорь» Бородина — князь Игорь
 «Кармен»Бизе — Эскамильо
 «Симон Бокканегра» Верди — Симон Бокканегра
 «Риголетто» Д. Верди — Риголетто
 «Бал-маскарад» Д. Верди — Ренато
 «Демон» А. Рубинштейна — Демон
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова — Грязной
 «Отелло» Дж. Верди — Яго
 «Дон Жуан»Моцарт — Дон Жуан
 «Гроза» Трамбицкого — ''Кудряш

Ссылки 
 
 

Выпускники Уральской консерватории
Преподаватели Уральской консерватории
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Похороненные на Восточном кладбище (Екатеринбург)